Гора Герион () расположена в национальном парке Крейдл-Маунтин — Лейк-Сент-Клэр, находящемся на территории острова (и одноимённого штата) Тасмания, входящего в состав Австралии. Этот парк является частью территории, называемой «Дикая природа Тасмании» (), являющейся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

География 
Высота горы Герион —  (по другим данным, ) над уровнем моря. Она является частью горной гряды  (Du Cane Range), к которой также относятся горы Акрополис (The Acropolis, , примерно в  южнее Гериона) и  (Mount Massif, , примерно в  севернее Гериона).

Примерно в  севернее горы Герион находится гора Осса () — высшая точка Тасмании.

Туристские маршруты 
Недалеко от горы Герион проходит один из самых популярных в Австралии пеших туристских маршрутов — многодневный маршрут  длиной около , южное окончание которого находится у озера Сент-Клэр, а северное — у горы Крейдл.

От основного маршрута по ответвляющейся тропе можно подойти к склону горы Герион. Существует ряд скалолазных маршрутов по восточному и западному склонам горы, но все они требуют значительной технической подготовки. Существуют опубликованные путеводители, а также отчёты о восхождениях.

Соседние горы 

 Осса
 Барн-Блафф
 Крейдл
 Пелион-Уэст
 Пелион-Ист
 Катидрал
 Акрополис
 Рогуна

См. также 
 Крейдл-Маунтин — Лейк-Сент-Клэр (национальный парк)
 Список высочайших гор Тасмании

Фотогалерея

Примечания 

Горы Тасмании
Центральное нагорье (Тасмания)